Blapstinus är ett släkte av skalbaggar. Blapstinus ingår i familjen svartbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Svartbaggar
Blapstinus